Monseigneur Nolensplein (Breda)
Monseigneur Nolensplein (Venlo)